В группе 3 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали шесть сборных: Чехия, Польша, Северная Ирландия, Словакия, Словения и Сан-Марино. Чехия и Польша были участницами чемпионата мира 2006 года.

Победу в группе одержала сборная Словакии, опередив на два очка сборную Словении, которая финишировала второй и отправилась в стыковые матчи. Оба предыдущих участника чемпионата мира прекратили борьбу досрочно, причём ниже Польши оказалась только команда Сан-Марино.

Итоговая таблица

Расписание 
Расписание матчей утверждено 16 января 2008 в Братиславе, однако матчи августа 2009 года были перенесены с 19 на 12-е число решением исполкома ФИФА от 27 мая 2008.

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего было забито 90 голов в 30 играх (в среднем 3 гола за игру).

Рекорды 
 Самая крупная победа в зоне УЕФА в этом отборочном цикле была одержана именно в этой группе сборной Польши над командой Сан-Марино со счётом 10:0.

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе